Rosenthaler Platz (plein) - plein in Berlijn
 Rosenthaler Platz (metrostation) - metrostation onder bovenstaand plein